

Astronomia 
 11713 Stubbs – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alan Stubbs (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Christopher Stubbs (1958) – astronomo statunitense
 Frank Stubbs (1909-1993) – hockeista su ghiaccio statunitense
 George Stubbs (1724-1806) – pittore inglese
 Imogen Stubbs (1961) – attrice britannica
 Levi Stubbs (1936-2008) – cantante e baritono statunitense
 Rennae Stubbs (1971) – allenatrice di tennis ed ex tennista australiana
 Una Stubbs (1937-2021) – attrice britannica